Con il nome Claudio di Guisa sono conosciuti i seguenti personaggi, tutti appartenenti alla casata dei Guisa:
Claudio I di Guisa (1496-1550), duca di Guisa e figlio di Renato II di Lorena, fondatore del casato dei Guisa
Claudio di Guisa-Aumale (1526-1573) Duca d'Aumale e figlio di Claudio I di Guisa;
Claudio di Guisa (1564-1591), cavaliere dell'Ordine di Malta e figlio di Claudio di Guisa-Aumale;
Claudio di Guisa (1578-1657), duca di Chevreuse e figlio di Enrico di Guisa;